Egon Wellesz (1885-1974) – musicologo, compositore e insegnante austriaco
 Emmy Wellesz (1889-1987) – storico dell'arte austriaco